Der Außenminister Nigerias ist ein für die Außenbeziehungen des Landes zuständiger Minister des Außenministeriums von Nigeria.

Das Folgende ist eine Liste von nigerianischen Außenministern seit der Schaffung des Postens 1961 ein Jahr nach der Unabhängigkeit Nigerias im Jahr 1960 von dem Vereinigten Königreich:

Einzelnachweise 

!
Nigeria